Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1956. Zlato medaljo je osvojil Antti Hyvärinen, srebrno Aulis Kallakorpi, bronasto pa Harry Glaß.

Rezultati

1956
Športi Zimskih olimpijskih iger 1956